Абышев Сергей Владимирович - политик.

Биография 
Нижегородский политик и московский руководитель, заместитель директора департамента административной и законопроектной работы в Министерстве энергетики Российской Федерации, ранее — председатель Городской Думы Нижнего Новгорода (с января 2000 г. до октября 2002 г.), первый вице-мэр Нижнего Новгорода, помощник губернатора, помощник полномочного Представителя Президента РФ в Нижегородской области, один из руководителей Федеральной антимонопольной службы.

Окончил Горьковский политехнический институт, аспирантуру, Нижегородскую правовую академию, курсы повышения квалификации в Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

Доцент. 12 февраля 2003 года защитил диссертацию на тему «Советский общественный строй как историческое явление и этап развития России» и стал кандидатом философских наук по специальности «социальная философия».

Был секретарём комитета Союза молодёжи «Политеха», избирался депутатом городскому Думы по Автозаводскому району, избирательному округу № 8.

В разное время занимал многочисленные научные, дополнительные к административным, должности, например заместителя директора Института устойчивого развития поселений.

С ноября 2002 года занимает пост президента некоммерческой организации «Фонд развития Нижнего Новгорода».

К увлечениям Сергея Абышева относятся автогонки, футбол и стрельба из боевого оружия.

Личная жизнь 
Женат, воспитывает сына.

Ссылки 
 ТОП-ИНСАЙД: ПЕРВЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА КРЕСЛО ВОЛГОГРАДСКОГО ГУБЕРНАТОРА

Председатели Нижегородской городской думы